Tkacz ist der Familienname folgender Personen:

 Kamil Tkacz (* 2001), polnischer Schauspieler
 Krystyna Tkacz (* 1947), polnische Schauspielerin
 Topsi Tkacz, deutscher Kontrabassist
 Wojciech Tkacz (* 1969), polnischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Tkatsch
 Tkotsch